Camptomeris är ett släkte av svampar. Camptomeris ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Camptomeris